Sikaiana är ett släkte av insekter. Sikaiana ingår i familjen Derbidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Sikaiana